Golan peut faire référence :
 au plateau du Golan, un territoire syrien situé sur une partie du relief du même nom,  occupé et contrôlé par Israël qui l'a unilatéralement annexé ;
 au plateau du Golan, un plateau d'Asie situé entre Israël, la Jordanie, la Syrie et le Liban ;
 à la ville de Gaulon (Golan) dans le territoire antique de Gaulanitide ; 
 Golan, un conseil régional d'Israël ;
 au Golan, un prototype de véhicule militaire de transports de troupes israélien développé par Rafael Advanced Defense Systems ;
 à Golan Telecom, un opérateur de télécommunications israélien ;
 à Golan Yosef, un acteur et danseur néerlandais.

Patronyme 
 Ron Golan (1924-2003), altiste allemand naturalisé suisse ;
 Menahem Golan (1929-2014), producteur et réalisateur israélien ;
 Oded Golan (né en 1951), ingénieur et collectionneur d'antiquités israélien ;
 Itamar Golan (né en 1970), pianiste israélien ;
 Eyal Golan (né en 1971), chanteur israélien ;
 Gan Golan (né en 1973), auteur américain de comics ;
 Michaël Golan (né en 1978), homme d'affaires franco-israélien ;
 Omer Golan (né en 1982), footballeur israélien.

Homonymie de patronyme